

Чураєво — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Чураєво — село, Мішкинський район, Башкортостан
 Чураєво — присілок, Міякинський район, Башкортостан